Desa Sanggrahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,80), 
 Desa Sanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 110,52), 
 Desa Sanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,33, long 110,22), 
 Desa Sanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 111,19), 
 Desa Sanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 112,02), 
 Desa Sanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 111,99), 
 Desa Sanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,13, long 111,92), 

Robotskapade Indonesienförgreningar